Fontanella kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Fontanella, Florence, ort, Toscana, Province of Florence, 
 Fontanella, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Bergamo,

Österrike 

 Fontanella (kommun i Österrike), Vorarlberg, Politischer Bezirk Bludenz, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar